Лухново — деревня в Псковском районе Псковской области России. Входит в состав Писковичской волости.

Деревня расположена севернее города Пскова (за Запсковьем), в 6 км восточнее волостного центра, деревни Писковичи.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района